Potapovo (metrostation Moskou, Boetovskaja-lijn) - toekomstig metrostation in Moskou
 Potapovo (metrostation Moskou, Sokolnitsjeskaja-lijn) - toekomstig metrostation in Moskou

 Potapovo (Koersk) - dorp in de oblast Koersk in Rusland